Федорець Володимир Андрійович (* 1951) — український тренер з легкої атлетики, заслужений тренер СРСР та України.
 Федорець Семен Олексійович (1921—2002) — радянський льотчик-ас, учасник Другої світової і Корейської воєн.
 Малиш-Федорець Марія Євгенівна (1885—1960) — українська співачка (мецо-сопрано) і актриса.